Марк Горацій () — преномен і номен кількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Гораціїв:
 Марк Горацій Пульвілл () — консул 509 та 507 років до н. е.
 Марк Горацій Барбат () — консул 449 року до н. е.
 Марк Горацій Пульвілл — військовий трибун з консульською владою 378 року до н. е.

Горації